Пичугова Надежда Сергеевна (16 мая 1959 в селе Камышево, Свердловской области, Россия — 3 февраля 2022 в Дортмунде, Германия)  русская художница, архитектор, реставратор и поэтесса.

Творчество 
Как поэтесса в наиболее активный период с 1975 по 1981 она написала более 50 стихов. Позже в Германии опубликован сборник стихов её юности под названием «Эхо из прошлого века». Как художник Надежда создала более 340 произведений. Среди них — портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты, росписи стен и иллюстрации детских стихов, а также тематические произведения в различных жанрах. Произведения Надежды Пичуговой выполнены в различных техниках: карандаш, тушь, акварель, пастель, масло и акрил. С 2004 по 2018 Надежда занималась искусством реставрации столярно-мебельных изделий и антикварной мебели разных исторических эпох. Помимо основной работы архитектором в Германии, с 2015 года активно работала над восстановлением церкви в родном селе Камышево в России. В 2016 году выполнила архитектурный проект предложения восстановления здания церкви св. Георгия Победоносца в с. Камышево, Белоярского района, Свердловской области, а также проект деревянной церкви в посёлке Студенческий. Надежда Пичугова проводила исследования фресковой живописи на стенах церкви св. Георгия Победоносца с предложениями по их восстановлению. По своей тематике ранние работы Надежды Пичуговой могут быть отнесены к реализму, а более поздние работы в большей части своей к сюрреализму. На своих работах она ставила свой Автограф — НП (заглавные буквы имени и девичьей фамилии).

Галерея:

Автопортрет

Портрет

Натюрморт

Пейзаж

Цветы

Иллюстрации

Разное

Мебель

Примечания 

Художники России
Архитекторы России
Реставраторы России
Поэтессы России
Родившиеся в 1959 году
Умершие в 2022 году
Персоналии по алфавиту